Zkratka IBA má, mimo jiných, také tyto významy:

 Important Bird Area – Významné ptačí území
 International Boxing Association – Mezinárodní boxerská asociace

Zkratky iniciálové - 3 znaky